Соревнования по лёгкой атлетике в метании диска среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 8 июля на стадионе «Центральный».

Медалисты

Результаты 

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013
Метание диска